Uniastate (Beers)
 Unia State (Hallum)
 Uniastate (Metslawier)
 Unia State (Oenkerk)
 Unia State (Stiens)
 Unia State (Wirdum)